Jehuda Gilad
 Galed

 Gilad Erdan
 Gilad Szalit
 Gilad Atzmon
 Gilad Altschuler
 Gilad Ofir